Only U kan syfta pê:

Only U (låt av Antiloop) – en singel av den nedlagda svenska techno-duon Antiloop
Only U (låt av Ashanti) – en låt framförd av den amerikanska R&B-sångerskan Ashanti